1067 км, 1067-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1067 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код  500414.
 1067 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код  580052.